Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 2004 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в місті Афіни, Греція, з 17 по 28 вересня.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

Літні Паралімпійські ігри 2004